Detours — шестой студийный альбом американской певицы Шерил Кроу, вышедший в 2008 году. В декабре 2008 года диск получил номинацию на премию Грэмми За лучший вокальный поп-альбом. Detours достиг второго места в американском чарте Billboard 200. Продажи в США к январю 2008 года превысили 405 тыс. копий. Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты, сертификации и история выхода 
Detours дебютировал на втором месте в американском хит-параде Billboard 200, с тиражом в 92,000 копий в первую неделю и сдополнительным тиражом 52,000 копий во вторую неделю релиза. К маю 2010 тираж альбома достиг 405,000 копий в США

Итоговые годовые чарты

Участники записи 
 Шерил Кроу — вокал, акустическая гитара, бас-гитара, фортепиано, электрогитара, гармонь, клавишные, орган
 Билл Боттрелл — орган, синтезатор, гитара, ударные, вокал, продюсер, звукоинженер, микширование
  — гитара
 Ben Harper — вокал
 Brian MacLeod — перкуссия, ударные
 Другие

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы A&M Records
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Шерил Кроу